|-
| 184101 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184102 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184103 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184104 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184105 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184106 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184107 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184108 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184109 - ||  || 21 aprilie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 184110 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184111 - ||  || 23 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184112 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184113 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184114 - ||  || 22 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184115 - ||  || 23 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 184116 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184117 - ||  || 26 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184118 - ||  || 22 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184119 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184120 - ||  || 25 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184121 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184122 - ||  || 30 aprilie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 184123 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184124 - ||  || 25 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184125 - ||  || 26 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184126 - ||  || 9 mai 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 184127 - ||  || 11 mai 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 184128 - ||  || 12 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184129 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184130 - ||  || 13 mai 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 184131 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184132 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184133 - ||  || 9 mai 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 184134 - ||  || 10 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184135 - ||  || 12 mai 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184136 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184137 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184138 - ||  || 13 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184139 - ||  || 14 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184140 - ||  || 10 mai 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 184141 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184142 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184143 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184144 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184145 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184146 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184147 - ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184148 - ||  || 14 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184149 - ||  || 14 mai 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 184150 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184151 - || 2004 KY || 17 mai 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 184152 - ||  || 18 mai 2004 ||  || 
|-
| 184153 - ||  || 16 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184154 - ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184155 - ||  || 19 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184156 - ||  || 23 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184157 - ||  || 24 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184158 - ||  || 24 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184159 - || 2004 LW || 5 iunie 2004 || Nogales || 
|-
| 184160 - ||  || 6 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184161 - ||  || 7 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184162 - ||  || 6 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184163 - ||  || 12 iunie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184164 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184165 - ||  || 13 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184166 - ||  || 13 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184167 - ||  || 13 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184168 - ||  || 13 iunie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184169 - ||  || 13 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184170 - ||  || 18 iunie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 184171 - ||  || 17 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184172 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184173 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184174 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184175 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184176 - ||  || 13 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184177 - ||  || 9 iulie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184178 - ||  || 15 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184179 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184180 - ||  || 15 iulie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184181 - || 2004 OO || 17 iulie 2004 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 184182 - ||  || 17 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184183 - ||  || 16 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184184 - ||  || 27 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184185 - || 2004 PX || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184186 - ||  || 6 august 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 184187 - ||  || 3 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184188 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184189 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184190 - ||  || 8 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184191 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184192 - ||  || 8 august 2004 ||  || 
|-
| 184193 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184194 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184195 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184196 - ||  || 9 august 2004 ||  || 
|-
| 184197 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184198 - ||  || 8 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184199 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184200 - ||  || 6 august 2004 || Palomar || NEAT
|-